Sezóna 2014/2015 je 20. sezónou Třince v české extralize. Hlavním trenérem byl Jiří Kalous.

Za Třinec v roce 2014/2015 hráli

Odchody 
Přestupy hrářů:

Přípravné zápasy před sezonou 
 31. července 17.00: Třinec - Bílí Tygři Liberec  6:2 (2:0, 2:1, 2:1)
Branky: 4. Martin Adamský, 8. Erik Hrňa, 26. Jakub Gašparovič, 35. Vladimír Dravecký, 41. Lukáš Žejdl, 54. Lukáš Žejdl – 33. Skalický, 46. Jiří Říha.
 1. srpna 11.00: Třinec – HC Olomouc 1:2 (0:2, 0:0, 1:0)
Branky: 41. Kamil Kreps – 18. Tomáš Houdek, 19. Jan Knotek.
 5. srpna 17.00: Třinec – HK Dinamo Minsk 2:3 SN (0:0, 0:2, 2:0 - 0:0)
Branky: 45. a 51. Daniel Rákos – 22. Artur Gavrus, 29. Lukáš Krajíček, rozhodující sam. nájezd Paul Szczechura.
 7. srpna 17.00: PSG Zlín – Třinec 3:6 (1:3, 1:1, 1:2)
Branky: 5. Pavel Kubiš, 34. Jiří Ondráček, 56. Jaroslav Balaštík - 8. a 14. David Nosek, 26. a 41. Jakub Orsava, 14. Jiří Polanský, 60. Zbyněk Irgl

Turnaje

Steel Cup 2014 
 12. srpna 18.00: Třinec – HC Vítkovice Steel 2:3 (1:2, 0:0, 1:1)
Branky: 6. Rostislav Klesla, 47. Kamil Kreps - 8. Vladimír Svačina TS, 17. Patrik Zdráhal, 60. Vladimír Svačina
 14. srpna 19.00: Třinec – HC Košice 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)
Branky: 19. Vladimír Dravecký, 38. Jiří Polanský , 51. David Cienciala, 55. Zbyněk Irgl
 15. srpna 17.00: Třinec – Severstal Čerepovec 4:3 (1:1, 0:2, 3:0)
Branky: 12. Marek Růžička, 49. Marek Trončinský , 51. Kamil Kreps, 59. Martin Adamský - 11. Chernov, 27. Berdnikov, 36. Mons

Ostatní 
 Turnaj - Hokejová Liga mistrů 2014/2015

Základní část

Play off

Statistiky v play off 

Celkem 38 branek k 20.4. z HC Verva Litvínov

Hatricky v sezóně 
Tomáš Plíhal v 2 kole proti HC Olomouc 
Martin Adamský v 9 kole proti Mountfield HK 
Martin Adamský v 32 kole proti HC Škoda Plzeň 
Jiří Polanský v 36 kole proti HC Kometa Brno

Hráli za Třinec 
 Brankáři Peter Hamerlík • Šimon Hrubec • Miroslav Svoboda
 Obránci Marian Adámek • Lukáš Doudera • Milan Doudera • Michael Foltýn • Lukáš Galvas • Josef Hrabal • Rostislav Klesla –  • Tomáš Linhart • Jakub Matyáš • David Nosek • Jurij Repe • Vladimír Roth • Marek Trončinský
 Útočníci Martin Adamský • David Cienciala • Vladimír Dravecký • Tomáš Franek • Erik Hrňa • Aron Chmielewski • Vít Christov • Zbyněk Irgl • Lukáš Jašek • Jakub Klepiš • Ondřej Kovařčík • Kamil Kreps • Radim Matuš • Jakub Orsava • Antonín Pechanec • Tomáš Plíhal • Jiří Polanský • Daniel Rákos • Adam Rufer • Štefan Ružička • Marek Růžička • Michal Sztefek • Lukáš Žejdl
 Hlavní trenér Jiří Kalous

Odkazy

Reference 

Sezóny HC Oceláři Třinec
Lední hokej v Česku v roce 2014
Lední hokej v Česku v roce 2015